Los dinosaurios (Dinosauria en latín) fueron, en un sentido popularmente extendido, grandes reptiles que vivieron durante la era Mesozoica y que se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años. En el sentido cladístico de la palabra, Dinosauria es la clase de arcosaurios que incluye tanto a los dinosaurios extintos como a los dinosaurios actuales, las aves.

Dinosauria puede referirse a:

 Dinosauria, el nombre de taxón del clado de los dinosaurios, incluyendo a las aves;
 Dinosauria, el clado mismo, con todos los clados que le están subordinados;
 Dinosauria, un museo especializado en dinosaurios y situado en Espéraza, en el sur de Francia;

Dinosaurio puede referirse a:
 El Dinosaurio, un microcuento de Augusto Monterroso, célebre por haber sido hasta 2005 el relato más corto de la literatura hispánica;
 Dinosaurio, película del año 2000 de la compañía Disney, dirigida por Ralph Zondag y Eric Leighton;
 Dinosaurios, documental televisivo estadounidense sobre dinosaurios, presentado por el actor Christopher Reeve y emitido por primera vez en el canal CBS en 1985;
 Dinosaurios, serie de televisión realizada con muñecos que mostraba la vida de una familia de dinosaurios antropomorfos;
 Dinosaurios, una historieta de Mortadelo y Filemón;
 Los dinosaurios, séptima canción del disco Clics modernos, del artista argentino Charly García;

Enlaces externos